Diese Übersicht dient zur Umrechnung eines Datums des republikanischen Kalenders der Französischen Revolution in den gregorianischen Kalender und umgekehrt. Es ist nur der Zeitraum der Gültigkeit des republikanischen Kalenders erfasst.

Eine Kurzübersicht, die nur die Monatsanfänge angibt, findet sich in der Übersichtstafel zum republikanischen Kalender.

Beispiele 
Gesucht: 18. Brumaire VIII

1. Suche in der Jahrestafel in der Spalte des Brumaire die Zeile für das Jahr VIII. Dort steht die Jahreszahl (1799).
2. Der Buchstaben am unteren Ende dieser Spalte ist "B".
3. Gehe zur Tagestafel für den Brumaire zur Spalte für den 18. In der Zeile "B" steht die Tageszahl (9.)
4. Die in Frage kommenden gregorianischen Monate (Okt/Nov) stehen an der linken Seite der Tabelle.
5. Da der 9. in der Zeile "B" nach dem Monatswechsel ist, kommt der zweite Monat in Betracht (November).

Ergebnis: 9. November 1799.

Gesucht: 2. Dezember 1804

1. Der 2. Dezember steht in der Tagestafel für den Frimaire.
2. In der Jahrestafel in der Spalte des Frimaire steht Jahr 1804 in der Zeile des Jahres XIII.
3. Der Buchstabe am unteren Ende der Spalte ist "B".
4. Gehe in der Tagestafel für den Frimaire in Zeile "B" bis zum 2. Dezember. Dieser steht in der Spalte für den 11.

Ergebnis: 11. Frimaire XIII.

Jahrestafel

Tagestafel Vendémiaire

Tagestafel Brumaire

Tagestafel Frimaire

Tagestafel Nivôse

Tagestafel Pluviôse

Tagestafel Ventôse

Tagestafel Germinal

Tagestafel Floréal

Tagestafel Prairial

Tagestafel Messidor

Tagestafel Thermidor

Tagestafel Fructidor

Tagestafel Sansculottiden 

Französischer Revolutionskalender
Gregorianischer und julianischer Kalender